Бундеслига 1972—1973 — 10-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица 

1 Победитель кубка ФРГ «Боруссия» (Мёнхенгладбах) квалифицировался в Кубок обладателей кубков. Финалист кубка «Кёльн» квалифицировался в кубок УЕФА по результатам чемпионата, поэтому четвёртым клубом от ФРГ в кубке УЕФА стал занявший в чемпионате 6 место — «Штутгарт».

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1972/73  

Германия
Германия
1972/1973
Спорт в Германии в 1972 году
Спорт в Германии в 1973 году